Kaufmann (lettertype)
 Walter Kaufmann (doorverwijspagina), verschillende personen
 Konstantin von Kaufmann, Russisch generaal

 Angelika Kauffmann, een Zwitsers of Oostenrijks schilderes
 Götz Kauffmann, een Oostenrijks acteur, cabaretier en schrijver

 Kaufman (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Andy Kaufman, een Amerikaans komisch acteur, onder meer bekend van de televisieserie Taxi
 Charlie Kaufman, een Amerikaans schrijver en producer

 Marta Kauffman, een Amerikaans televisieproducente
 Kauffman Stadium, een honkbalstadion in Kansas City